Plaats in Indonesië
 Medono (Bener), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Medono (Boja), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Medono (Kaliwiro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Medono (Pekalongan Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java